Piazzano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Vicchio, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Tuoro sul Trasimeno, Provinz Perugia, Italien